Il s'agit de la  du Championnat d'Europe de football féminin qui se tient tous les quatre ans et est organisé par l'UEFA.

La phase finale, organisée en Allemagne entre le 23 juin au , réunit huit nations. Toutes les équipes ont dû disputer la phase de qualification pour prendre part au tournoi.

L'Allemagne, tenante du titre, conserve son trophée en s'imposant 1-0 en finale contre la Suède. Il s'agit du cinquième titre européen de l'Allemagne.

Présentation

Stades 

Les villes accueillant les matches : 
 Erfurt
 Iéna
 Ulm
 Reutlingen
 Aalen

Équipes participantes 

Les 8 équipes :

Phase finale

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Dernier carré

Liens externes 

  Euro 2001 sur uefa.com
  Euro 2001 sur rsssf.com

2001
Football féminin
Football féminin 2001
Europe féminin 2001
Football en Allemagne en 2001
Sport en juin 2001
Sport en juillet 2001